Il gruppo della rodonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rodonite 
 Babingtonite
 Lithiomarsturite
 Manganbabingtonite
 Marsturite
 Nambulite
 Natronambulite
 Rodonite
 Scandiobabingtonite

Note 

Rodonite